Le terme Bellinger est un patronyme de famille. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
 Clay Bellinger est un joueur de baseball américain
 Cody Bellinger est un joueur de baseball américain
 David Bellinger est un neurologue américain
 Étienne Bellinger ou Bellenger, un marchand de Rouen (France), explorateur en 1583 du littoral au sud et à l'ouest du Cap-Breton dans le but de commercer avec les Amérindiens.
 Gerhard J. Bellinger (1931-) est un théologien et historien allemand.
 Shirley Bellinger est un personnage de la série Oz.

Toponymes
Lac Bellinger, un plan d’eau traversé par la rivière Rupert, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Lac Bellinger, un plan d'eau de la Tasmanie, en Australie.

Voir aussi 
 Bellingen

Patronyme allemand
Patronyme lorrain